ISD ima više značenja.

 Izosorbid dinitrat, lek
 Instrukcioni dizajn ()